L'acronyme PRQ peut désigner :
 en politique, le Parti républicain du Québec ;
 l'entreprise d'hébergement réseau informatique suédoise PRQ (réseau informatique).